Piz Nair (Albula), een 3057 meter hoge berg in de Albula-alpen in het Zwitserse kanton Graubünden
 Piz Nair (Oberalp), een 3059 meter hoge berg in de Glaner Alpen in Zwitserland
 Piz Nair (Sesvennagroep), een 3010 meter hoge berg van de Sesvennagroep in Zwitserland